Çekerek (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Çekerek (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çekerek